New Brunswick Scotties Tournament of Hearts 2013 - turniej wyłaniający mistrzynie Nowego Brunszwiku i reprezentację tej prowincji na Scotties Tournament of Hearts 2013. Turniej finałowy odbył się w dniach 30 stycznia-3 lutego 2013 w Fredericton Junction na lodowisku Gladstone Curling Club.

Tytuł mistrzowski obronił zespół Andrei Crawford (przed rokiem kapitanem tej drużyny była grająca jako trzecia Rebecca Atkinson). 

Turniej kwalifikacyjny odbył się między 4 a 6 stycznia 2013 w Gage Golf & Curling Club w Oromocto, wyłonił osiem najlepszych drużyn.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
30 stycznia 2013; 9:00

Sesja 2. 
30 stycznia 2013; 16:00

Sesja 3. 
31 stycznia 2013; 9:00

Sesja 4. 
31 stycznia 2013; 16:00

Sesja 5. 
1 lutego 2013; 8:00

Sesja 6. 
1 lutego 2013; 15:00

Sesja 7. 
2 lutego 2013; 8:00

Play-off

Półfinał 
3 lutego 2013; 9:00

Finał 
3 lutego 2013; 11:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa New Brunswick Scotties Tournament of Hearts 2013

2013 w curlingu
2013